Andrea Frediani – scrittore e saggista italiano
 Clara Frediani – soprano italiana
 Gino Frediani – capo religioso italiano
 Pietro Frediani – scrittore e poeta italiano